Санкт-Мартин-им-Иннкрайс () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Рид-им-Иннкрайс. Население составляет 1721 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 9 км². Официальный код — 41228.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Курт Хёретцедер (АПС) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 7 мест.
 АПС занимает 6 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Верхней Австрии